Јерба Буена има више значења:

 Јерба Буена (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Јерба Буена (Сан Хуан Мистепек -дто. 08 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Јерба Буена (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику